Petrov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pyotr N.Petrov
 Vsevolod Alexeevič Petrov